Тази страница показва класирането и резултатите в група C от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Бележки относно класирането:
 Молдова и Унгария са класирани според резултатите от директните мачове помежду им:
 Молдова – 3 точки, голова разлика +1 (0-2 и 3-0 срещу Унгария)
 Унгария – 3 точки, голова разлика -1 (2-0 и 0-3 срещу Молдова)

Класирали се отбори:
 Гърция си осигурява участие на Евро 2008 на 17 октомври 2007 г. след победата си с 1-0 над Турция и става вторият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Турция си осигурява участие на Евро 2008 на 21 ноември 2007 г. след победата си с 1-0 над Босна и Херцеговина и става дванайсетият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008